As eleições parlamentares irlandesas de 2011 foram realizadas a 25 de Fevereiro de 2011 após a dissolução do 30º Dáil pelo Presidente em 1 de Fevereiro de 2011, a pedido do Taoiseach Brian Cowen .

Estas eleições ocorreram durante uma situação económica extremamente difícil, que, levou o governo da Irlanda a pedir um empréstimo ao FMI, BCE e UE. Este empréstimo e a situação difícil, levou o governo, liderado pelo Fianna Fáil a adoptar medidas de austeridade, que fez com que o Fianna Fáil perdesse popularidade entre o eleitorado irlandês.

Os resultados finais das eleições, proporcionaram o pior resultado da história do Fianna Fáil, que, obteve 17% dos votos e 20 deputados, uma queda de 24% dos votos e de 57 deputados comparando com as eleições de 2007. Isto, também, significou que, pela primeira vez, o Fianna Fáil não era o partido mais votado da Irlanda desde da sua fundação em 1927. 

O Fine Gael foi o grande vencedor das eleições, obtendo, cerca de, 36% dos votos e 76 deputados e, mais importante, pela primeira vez na sua história, conseguiu ser o partido mais votado da Irlanda.

Os outros grandes vencedores das eleições foram o Partido Trabalhista e o Sinn Féin que, obtiveram 20% e 10% dos votos, respectivamente. Importa realçar que, pela primeira vez, o Partido Trabalhista, conseguiu ficar à frente do Fianna Fáil.

Por fim, de destacar, os bons resultados obtidos pelo Partido Socialista, que, concorrendo na Aliança da Esquerda Unida, obteve 2 deputados e o aumento substancial de deputados independentes, que serão 14 no 31º Dáil.

Após as eleições, no dia 5 de Março de 2011, o Fine Gael e o Partido Trabalhista chegaram a um acordo para formar o novo governo da Irlanda, liderado por Enda Kenny, líder do Fine Gael.

Resultados Oficiais

Resultados por Distrito Eleitoral 
Os resultados referem-se aos partidos que elegeram deputados:

Ligações externas 
https://web.archive.org/web/20150924060239/http://www.oireachtas.ie/documents/publications/2011_Electoral_Handbookrev.pdf. Resultados finais das eleições. (em inglês)

Eleições na Irlanda
Eleições em 2011